Jméno Michal Kolář má více osob:

 Michal Kolář (* 1951) – psychoterapeut a etoped
 Michal Kolář (* 1966) – historik a publicista